Castroville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Castroville (Californië)
Castroville (Texas)